El término Shílovka  puede referirse a:

Shílovka (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Shílovka (Smolensk), localidad del óblast de Smolensk, en Rusia.
Shílovka (Uliánovsk), localidad del óblast de Uliánovsk, en Rusia.

Para su correspondiente en ucraniano, Шилівка, véase Shílivka (desambiguación).